Dofus est une licence créée et détenue par la société française Ankama. Elle a inspiré les œuvres et produits suivants :

Jeux vidéo 
 Dofus, jeu de rôle en ligne massivement multijoueur (MMORPG) développé et édité par la société française Ankama Games en 2004 ;
 Dofus Arena, jeu vidéo d'Ankama sorti en 2010, renommé Arena en février 2011 ;
 Dofus: Battles, jeu vidéo pour iOS créé par Ankama ;
 Dofus: Battles 2, suite du jeu vidéo précédent.

Littérature 
 Dofus, collection littéraire d'Ankama.

Manfras 
 Dofus, manfra édité en 2005, dont l'histoire est basée sur l'univers et les personnages du MMORPG éponyme, Dofus ;
 Dofus Arena, manfra de Nicolas Devos et de Jêrome Bretzner s'inspirant du jeu vidéo éponyme aux éditions Ankama.

Bandes dessinées 
 Dofus Heroes, série de bandes dessinées de Julien Ribas et Éric Hérenguel aux éditions Ankama, s'inspirant de Wakfu Heroes, qui consiste à raconter à chaque tome l'histoire d'un héros du monde de Dofus ;
 Dofus : Pandala,  série de trois bandes dessinées scénarisé par Tot et dessinée par Bertrand Hottin ;
 Dofus Pets, série de bandes dessinées racontant l'histoire d'une vieille énéripsa accueillant plusieurs familiers blessés ou perdus.

Romans 
 Dofus : Aux trésors de Kerubim, série de romans jeunesse de Christophe Lambert, s'inspirant de la série d'animation éponyme et publié aux éditions Bayard ;
 Dofus, série de livres-jeux écrite par Halden aux éditions Bayard Jeunesse et s'inspirant de l'univers de Dofus.

Magazines 
 Dofus Mag, magazine édité par Ankama Presse parlant principalement du jeu vidéo Dofus.

Audiovisuel 
 Dofus : Aux trésors de Kerubim, série télévisée d'animation française, diffusée à partir de 2013 sur France 3 dont l'histoire se déroule 200 ans avant l’époque du jeu en ligne Dofus ;
 Dofus, livre 1 : Julith, film d'animation d'Anthony Roux et de Jean-Jacques Denis sorti en salle en 2016.

Figurines 
 Dofus Krosmaster, série de figurines pour un jeu de plateau s'inspirant de l'univers de Dofus.

Article connexe